Neria steht für:

 Neria, Ort im Distrikt Paamiut, Grönland
 Neria (Fjord), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Neria (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland

Neria ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Neria Lejárraga, spanischer transsexueller Mann